Raúl Loayza Espichán De Lima (Lima - Perú, 19 de julio de 1979) es un actor, director de teatro y director escénico.

Biografía 
Presidente Director General en Teatro de Lima. Director de Estudios en la Escuela de Teatro de Lima. Gerente de Producto, Universidad ESAN. Artista Multidisciplinario formado por los maestros Jorge Chiarella Krüger y Alberto Ísola.
Ha desarrollado una labor constante en diversos rubros del arte desde el año 1999 en la Universidad Científica del Sur, La Asociación de Artistas Aficionados, Universidad de Lima, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, Asociación Cultural Peruano Británica, Teatro Mario Vargas Llosa, Centro Cultural Ricardo Palma, Centro Cultural del CAFAE-SE, Aranwa Teatro Teatro Municipal de Lima y en el Gran Teatro Nacional. 
Ha complementado su labor en las Artes Escénicas con su trabajo permanente en las Artes Plásticas desde 1999. Realizó la exposición pictórica individual “Actos Violentos”, y prepara su segunda exposición denominada “acto bio-lento”. 
Ha dirigido diversas obras teatrales y actualmente realiza un estudio de investigación sobre técnicas del constructo teatral para su posterior publicación, además de trabajar en la preproducción del largometraje “Corpus Delicti” y en la Dirección Escénica de la ópera Inkario de Sylvia Falcón próxima a realizarse en el Gran Teatro Nacional del Perú.

Obras de Teatro 
En teatro ha dirigido las siguientes obras como director de arte, director asistente y director general: 

 “Hanjo” de Yukio Mishima
 “Lady Aoi” de Yukio Mishima
 “Buenas Noches Mamá” de Marsha Norman
 “Los Charcos sucios de la ciudad” de Mariana de Althaus
 “Ámbar” de Grace Eléspuru
 “La Muerte Alegre” de Nikolai Evreinov
 “Escondidos en una baraja” de Celeste Viale
 “Testa Coronada” obra basada en poemas de César Vallejo
 “La Mujer sin Memoria” de César de María
 “Where Are You Going Hollis Jay?” de Benjamin Bradford
 “The Love Course” de A.R. Gurney Jr.
 “Cercados” de Gregor Díaz
 “En el Borde” de Mariana de Althaus
 “Héroes” de Teatro de Lima.
 “Historia de un Caballo” de Mark Rosovski
 “Se Busca Emprendedor” de Javier Echevarría
 "En la Calle del Espíritu Santo" de Celeste Viale
 “La Controversia de Valladolid” de Jean Claude Carrière
 “Luces de Navidad” de Diego Cebreros Tamayo.
 “Forever Young” de Eric Gedeon
 “1968” de Mateo Chiarella
 “Diario de un ser no querido” de Celeste Viale
 “Sei Personaggi in Cerca d'autore” de Luigi Pirandello

 "Conversa" de Mario Benedetti
 "Surprise" de Mark Harvey Levine
 "Miss You" de David Auburn
 "The Interrrogation" de Murphy Guyer
 "Sure Thing" de David Ives
 "The Man who Couldn't Dance" de Jason Katims
 “Hamlet” de William Shakespeare (obra en proceso)

 “Paralelos Secantes” de Juan Manuel Sánchez (obra en proceso)
 “Corpus Delicti” de Leticia Robles Moreno (película en proceso)

 “Inkario” de Sylvia Falcón (ópera en proceso) 

 “Concierto de Gala en el Gran Teatro Nacional” de Sylvia Falcón
 “Qori Coya en el Teatro Municipal de Lima” de Sylvia Falcón

Actores que ha Dirigido 
A lo largo de los años ha trabajado con diversos actores y los ha dirigido como Director de proyecto, Director de arte, Director asistente o Director general.
 
 Jesús Alzamora // Actor y conductor de televisión
 Karina Jordán // Actriz de teatro y televisión
 Carlos Casella // Actor y conductor de televisión
 Haysen Percovich // Actor de teatro y televisión
 Emilio Robles // Actor de televisión
 Pedro Olórtegui // Actor de televisión
 Mirtha Ibañez // Actriz y conductora de televisión
 Jorge Rodríguez Paz // Actor de cine y televisión
 Gabriela Billotti // Actriz de cine, teatro y televisión
 Camila Mac Lennan // Actriz de teatro y televisión
 Alexa Centurión // Actriz de teatro y televisión
 Titi Plaza // Actriz y conductora de televisión
 Giselle Collao // Actriz de teatro y televisión
 Pilar Brescia // Actriz de teatro y televisión
 Giovanni Arce // Actor y conductor de televisión
 Franklin Dávalos // Actor de teatro y televisión
 Tati Alcántara // Actriz de teatro y televisión
 Mariano Sabato // Actor de teatro y televisión
 Armando Machuca // Actor de teatro y televisión
 Óscar Carrillo // Actor de cine, teatro y televisión
 Pedro Olórtegui // Actor de cine, teatro y televisión
 Leslie Guillén // Actriz de teatro y televisión
 Alonso Cano // Actor de teatro de televisión
 Jean Pierre Vismara // Actor de teatro y televisión
 Raúl Sánchez // Actor de cine, teatro y televisión
 Airam Galliani // Actriz de cine, teatro y televisión
 Ximena Hoyos // Actriz de teatro y televisión
 Emilia Drago // Actriz de cine, teatro y televisión

 Joaquín de Orbegoso // Actor de cine, teatro y televisión

 Patricia Portocarrero // Actriz de cine, teatro y televisión

 Stephanie Valenzuela // Presentadora de televisión
 Javier Echevarría // Actor de cine, teatro y televisión
 Karen Schwarz // Conductora de televisión
 Diego Bertie // Actor de cine, teatro y televisión
 Sylvia Falcón // Cantante lírica
 Cindy Díaz // Actriz de cine, teatro y televisión

 Fiorella Flores // Actriz de cine, teatro y televisión

 Stephanie Orúe // Actriz de teatro y televisión

 Augusto Mazzarelli // Actor de cine, teatro y televisión

 Enrique Victoria // Actor de cine, teatro y televisión
 Alberto Ísola // Actor de cine, teatro y televisión

Referencias

Enlaces externos
 Teatro de Lima

Nacidos en Lima
Directores de teatro de Perú
Actores de teatro de Perú